Вускович — фамилия. Известные носители:

 Вускович, Игорь Николаевич (1904—1992) — советский художник-постановщик.
 Вускович, Педро (1924—1993) — чилийский экономист и политический деятель хорватского происхождения.